Сергей Сергеевич Кузнецов: Кузнецов, Сергей Сергеевич (1892—1988) — советский геолог.
 Кузнецов, Сергей Сергеевич (род. 1982) — украинский, венгерский, российский футболист; тренер.
 Кузнецов, Сергей Сергеевич (род. 2002) — белорусский хоккеист.